В 1690 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 

 3 февраля — в североамериканской английской «Колонии Массачусетского залива» состоялся первый в Америке выпуск бумажных денег.
 Джованни Доменико Кассини обнаружил дифференциальное вращение атмосферы Юпитера.
 Декабрь — королевский астроном Джон Флемстид в Гринвиче, как выяснилось много позднее, первым наблюдал планету Уран, но принял её за звезду. Впоследствии он наблюдал Уран ещё несколько раз, однако сохранил своё заблуждение. Открытие Урана состоялось только в 1781 году.
 Французский изобретатель Дени Папен построил первую работающую модель паровой машины для откачки воды из шахт.
 Эдмунд Галлей сконструировал первую модель водолазного колокола.

Публикации 
 Посмертно издан классический звёздный атлас Яна Гевелия «Уранография», содержащий 1564 звезды.
 Венецианский картограф Винченцо Мария Коронелли опубликовал монументальный атлас мира «Atlante Veneto».
 Французский математик Мишель Ролль в своём трактате «Traité d'Algebre» дал первое в Европе описание общего алгоритма решения линейных систем уравнений, ныне известного как «метод Гаусса».
 Жак Озанам опубликовал «Математический словарь» ().
 Ньютон написал антитринитаристский трактат «Историческое прослеживание двух заметных искажений Священного Писания». Законодательный акт 1697 года «О подавлении богохульства и нечестия» запрещал отрицание Троицы под страхом тюрьмы, поэтому сочинение Ньютона было издано только в более терпимом 1754 году.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1690 году
 18 марта — Христиан Гольдбах, немецкий математик, поставивший до сих пор не решённую «проблему Гольдбаха» (умер в 1764 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1690 году
 Октябрь – Уильям Болл, английский астроном, исследователь Сатурна, один из основателей Лондонского королевского общества и первый его казначей (род. около 1631 года).

Примечания

См. также 

1690 год в науке